Flos peut faire référence à :
 Flos, une entreprise de fabrication de luminaires ;
 Flos, un genre de papillon.